

Geografia 
 Regno Unito
 North Shields – paese del Tyne and Wear
 South Shields – città del Tyne and Wear
 Stati Uniti d'America
 Shields – città della Contea di Dodge, Wisconsin
 Shields – città della Contea di Marquette, Wisconsin

Musica 
 Shields – album dei Grizzly Bear del 2012
 Shields – gruppo musicale britannico

Persone 
 Arman Shields –  giocatore di football americano statunitense
 Arthur Shields – attore irlandese
 Brooke Shields – attrice e modella statunitense
 Carol Shields – scrittrice canadese
 Don Shields – cestista, allenatore di pallacanestro e arbitro di pallacanestro statunitense
 Frank Shields –  tennista e attore statunitense
 Fred Shields – attore e doppiatore statunitense
 Jake Shields – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Kevin Shields – musicista irlandese
 Ricky Shields – cestista statunitense
 Sam Shields – giocatore di football americano statunitense
 Shavon Shields – cestista statunitense
 Thomas Shields – nuotatore statunitense
 Will Shields – giocatore di football americano statunitense
 Willow Shields – attrice statunitense

Pagine correlate 
 James Shields
 Shield